Бабе́ць, або баба, рідше ґлюч (Cottus) — рід риб родини бабцевих (Cottidae). Представлений переважно морськими видами. В межах України — в річках басейнів Дунаю і Дністра і в гірських водоймах Карпат — живуть три прісноводні види: 

 Бабець строкатоплавцевий (Cottus poecilopus)
 Бабець європейський (Cottus gobio).
 Бабець малоротий (Cottus microstomus)

Обидва види бабця тримаються кам'янистих ділянок русла річок, на бистрині. Живляться безхребетними, ікрою і мальками риб. Нерест в березні — квітні. Промислового значення бабець не має.

Види за континентом

Європа 
 Cottus aturi Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
 Cottus duranii Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
 Cottus gobio Linnaeus, 1758 
 Cottus hispaniolensis Bacescu & Bacescu-Mester, 1964 
 Cottus metae Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
 Cottus perifretum Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
 Cottus petiti Bacescu & Bacescu-Mester, 1964 
 Cottus rhenanus Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
 Cottus rondeleti Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
 Cottus sabaudicus Sideleva, 2009 
 Cottus scaturigo Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
 Cottus transsilvaniae Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 
 Cottus volki Taranetz, 1933

Європа і Західна Азія 
 Cottus koshewnikowi Gratzianov, 1907 
 Cottus microstomus Heckel, 1837 
 Cottus poecilopus Heckel, 1837

Азія 
 Cottus amblystomopsis Schmidt, 1904 
 Cottus czerskii Berg, 1913 
 Cottus dzungaricus Kottelat, 2006 
 Cottus hangiongensis Mori, 1930 
 Cottus kazika Jordan & Starks, 1904 
 Cottus koreanus Fujii, Choi & Yabe, 2005 
 Cottus nasalis Berg, 1933 
 Cottus nozawae Snyder, 1911 
 Cottus sibiricus Kessler, 1889 
 Cottus spinulosus Kessler, 1872 
 Cottus szanaga Dybowski, 1869 
 Cottus reinii Hilgendorf, 1879 
 Cottus pollux Günther, 1873

Північна Америка 
 Cottus aleuticus Gilbert, 1896 
 Cottus asper Richardson, 1836 
 Cottus asperrimus Rutter, 1908 
 Cottus baileyi Robins, 1961 
 Cottus bairdii Girard, 1850 
 Cottus beldingii Eigenmann & Eigenmann, 1891 
 Cottus bendirei (Bean, 1881) 
 Cottus caeruleomentum Kinziger, Raesly & Neely, 2000 
 Cottus carolinae (Gill, 1861) 
 Cottus chattahoochee Neely, Williams & Mayden, 2007 
 Cottus cognatus Richardson, 1836 
 Cottus confusus Bailey & Bond, 1963 
 † Cottus echinatus Bailey & Bond, 1963 
 Cottus extensus Bailey & Bond, 1963 
 Cottus girardi Robins, 1961 
 Cottus greenei (Gilbert & Culver, 1898) 
 Cottus gulosus (Girard, 1854) 
 Cottus hubbsi Bailey & Dimick, 1949 
 Cottus hypselurus Robins & Robison, 1985 
 Cottus immaculatus Kinziger & Wood, 2010 
 Cottus kanawhae Robins, 2005 
 Cottus klamathensis Gilbert, 1898 
 Cottus leiopomus Gilbert & Evermann, 1894 
 Cottus marginatus (Bean, 1881) 
 Cottus paulus Williams, 2000 
 Cottus perplexus Gilbert & Evermann, 1894 
 Cottus pitensis Bailey & Bond, 1963 
 Cottus princeps Gilbert, 1898 
 Cottus rhotheus (Smith, 1882) 
 Cottus ricei (Nelson, 1876) 
 Cottus specus G. L. Adams & Burr, 2013
 Cottus tallapoosae Neely, Williams & Mayden, 2007 
 Cottus tenuis (Evermann & Meek, 1898)

Література

Джерела 
 
 

Бабцеві
Роди риб